{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (82301) - || 2001 KR43 || 22 mei 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (82302) - || 2001 KW43 || 22 mei 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (82303) - || 2001 KV44 || 22 mei 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (82304) - || 2001 KM45 || 22 mei 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (82305) - || 2001 KP45 || 22 mei 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (82306) - || 2001 KN48 || 24 mei 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (82307) - || 2001 KX48 || 24 mei 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (82308) - || 2001 KC49 || 24 mei 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (82309) - || 2001 KL49 || 24 mei 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (82310) - || 2001 KQ51 || 26 mei 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (82311) - || 2001 KB54 || 21 mei 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (82312) - || 2001 KJ54 || 22 mei 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| (82313) - || 2001 KY55 || 22 mei 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (82314) - || 2001 KT57 || 25 mei 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (82315) - || 2001 KF59 || 26 mei 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (82316) - || 2001 KY59 || 26 mei 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (82317) - || 2001 KZ59 || 26 mei 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (82318) - || 2001 KL60 || 16 mei 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| (82319) - || 2001 KD61 || 17 mei 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| (82320) - || 2001 KY61 || 18 mei 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (82321) - || 2001 KE69 || 21 mei 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (82322) - || 2001 KU74 || 26 mei 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (82323) - || 2001 KP75 || 26 mei 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (82324) - || 2001 LF1 || 13 juni 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (82325) - || 2001 LM1 || 13 juni 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (82326) - || 2001 LU1 || 13 juni 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (82327) - || 2001 LE3 || 13 juni 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (82328) - || 2001 LH3 || 13 juni 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (82329) - || 2001 LC4 || 13 juni 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (82330) - || 2001 LA5 || 12 juni 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| (82331) - || 2001 LC5 || 15 juni 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (82332) Las Vegas || 2001 LV6 || 15 juni 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (82333) - || 2001 LF7 || 15 juni 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (82334) - || 2001 LF9 || 15 juni 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (82335) - || 2001 LA10 || 15 juni 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (82336) - || 2001 LH11 || 15 juni 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (82337) - || 2001 LM11 || 15 juni 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (82338) - || 2001 LX12 || 15 juni 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (82339) - || 2001 LB13 || 15 juni 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (82340) - || 2001 LO14 || 15 juni 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (82341) - || 2001 LO15 || 12 juni 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (82342) - || 2001 LR16 || 14 juni 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (82343) - || 2001 LS16 || 14 juni 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (82344) - || 2001 LH17 || 15 juni 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (82345) - || 2001 LO17 || 15 juni 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (82346) Hakos || 2001 LD18 || 10 juni 2001 || Hakos || D. Husar
|-
| (82347) - || 2001 LO18 || 15 juni 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (82348) - || 2001 LB19 || 15 juni 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (82349) - || 2001 LD19 || 15 juni 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (82350) - || 2001 LF19 || 15 juni 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (82351) - || 2001 MS1 || 18 juni 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (82352) - || 2001 MU1 || 18 juni 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (82353) - || 2001 MA2 || 18 juni 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (82354) - || 2001 MJ2 || 19 juni 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (82355) - || 2001 MY2 || 16 juni 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (82356) - || 2001 MB3 || 16 juni 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (82357) - || 2001 MB4 || 16 juni 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (82358) - || 2001 MU5 || 18 juni 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (82359) - || 2001 MG6 || 21 juni 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (82360) - || 2001 MP6 || 21 juni 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (82361) Benitoloyola || 2001 MV6 || 23 juni 2001 || Badlands || Badlands
|-
| (82362) - || 2001 MX6 || 17 juni 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (82363) - || 2001 MF7 || 21 juni 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (82364) - || 2001 MW7 || 20 juni 2001 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| (82365) - || 2001 MP8 || 25 juni 2001 || Ondřejov || P. Kušnirák
|-
| (82366) - || 2001 MR8 || 16 juni 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| (82367) - || 2001 MK9 || 21 juni 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (82368) - || 2001 MT10 || 21 juni 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (82369) - || 2001 MF12 || 21 juni 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (82370) - || 2001 MD14 || 26 juni 2001 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| (82371) - || 2001 MM14 || 28 juni 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (82372) - || 2001 ME15 || 19 juni 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (82373) - || 2001 MH15 || 21 juni 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (82374) - || 2001 ML15 || 25 juni 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (82375) - || 2001 MN15 || 25 juni 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (82376) - || 2001 MC16 || 27 juni 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (82377) - || 2001 MG16 || 27 juni 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (82378) - || 2001 MB17 || 27 juni 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (82379) - || 2001 MJ17 || 27 juni 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (82380) - || 2001 MU17 || 28 juni 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (82381) - || 2001 MH18 || 23 juni 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (82382) - || 2001 MZ18 || 29 juni 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (82383) - || 2001 MD19 || 29 juni 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (82384) - || 2001 MV20 || 25 juni 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (82385) - || 2001 MV21 || 28 juni 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (82386) - || 2001 MM22 || 23 juni 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (82387) - || 2001 MW24 || 16 juni 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (82388) - || 2001 MX24 || 16 juni 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (82389) - || 2001 MH25 || 17 juni 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (82390) - || 2001 ML26 || 19 juni 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| (82391) - || 2001 MU26 || 19 juni 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| (82392) - || 2001 MQ28 || 26 juni 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (82393) - || 2001 MV28 || 27 juni 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (82394) - || 2001 MN29 || 27 juni 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (82395) - || 2001 NK1 || 12 juli 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (82396) - || 2001 NR1 || 10 juli 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (82397) - || 2001 NS2 || 13 juli 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (82398) - || 2001 NZ3 || 13 juli 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (82399) - || 2001 NS4 || 13 juli 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (82400) - || 2001 NE6 || 13 juli 2001 || Haleakala || NEAT|}

Planetoïdenlijsten